Het schermen met de sabel voor de mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op zondag 10 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Áron Szilágyi uit Hongarije, die in Rio de Janeiro zijn titel met succes verdedigde. Er werd geschermd in een knock-outsysteem met rechtstreekse uitschakeling. De verliezers van de halve finales streden in een aparte finale voor het brons.

Resultaten

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links
 Resultaten 

Mannen Sabel individueel